Es el nombre común de varias especies de plantas, entre ellas:
 Calophyllum antillanum;
 en Perú, la rubiácea Elaeagia mariae.